Karel Frederik Lodewijk Willem Maria (Charles Friedrich Ludwig Wilhelm Marie prins van Luxemburg van Bourbon-Parma en van Nassau) (Kasteel Berg, 7 augustus 1927 - Pistoia, 26 juli 1977) was de tweede zoon van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma. 

Hij trouwde in 1967, met groothertogelijke toestemming bij decreet van 16 februari 1967, met Joan Dillon (°1935), dochter van de Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk en gewezen minister van Financiën Clarence Douglas Dillon. Ze was de voormalige echtgenote van James Moseley, huwelijk dat in 1963 kerkelijk werd geannuleerd. Sinds 1973 leefden ze feitelijk gescheiden. 

Zij zijn de ouders van:
Charlotte (15 september 1967), gehuwd met Mark Cunningham (24 september 1965)
Robert (22 augustus 1968), gehuwd met Julie Ongaro (9 juni 1966); hun kinderen Charlotte, Alexander en Frederik zijn sinds 2004 prinses/prinsen van Nassau

Joan Dillon hertrouwde in 1978 met Philipp, graaf de Noailles, 8e hertog van Mouchy (1922-2011).

Prins van Luxemburg
Prins van Nassau